Le stade Jean-Bouin d'Amiens
 Le stade Jean-Bouin d'Évreux
 Le Stade Jean-Bouin d'Issy-les-Moulineaux
 Le stade Jean-Bouin de Joué-lès-Tours
 Le stade Jean-Bouin de Paris
 Le stade Jean-Bouin de Marseille, qui fait partie du complexe sportif Jean Bouin
 Le stade Jean-Bouin de Nîmes
 Le stade Jean-Bouin de Saint-Priest

Ancien nom 
 Stade Jean Bouin (Angers), ancien nom du Stade Raymond-Kopa d'Angers, de 1968 à 2017

Jean Bouin